Lampornithini — одна з трьох триб серпокрильцеподібних птахів, що входять до родини колібрієвих (Trochilidae) і підродини колібриних (Trochilinae).

Філогенія 
Низка молекулярно-філогенетичних досліджень родини колібрієвих, результати яких були опубліковані у 2007, 2009 і 2014 роках, показали, що родина складається з дев'яти великих клад, що відображено у наведеній нижче кладограмі:

Наведена нижче кладограма демонструє філогенетичне відношення між родами всередині триби. Вона побудована за результатами дослідження 2014 року.

Роди 
До триби Lampornithini належать 7 родів і 18 видів:
 Аметистововолий колібрі (Sternoclyta) — 1 вид (рід монотиповий)
 Лісовий колібрі-німфа (Hylonympha) — 1 вид (рід монотиповий)
 Колібрі-герцог (Eugenes) — 2 види
 Кордильєрський колібрі (Panterpe) — 1 вид (рід монотиповий)
 Колібрі-ангел (Heliomaster) — 4 види
 Колібрі-самоцвіт (Lampornis) — 8 видів
 Багряногорлий колібрі (Lamprolaima) — 1 вид (рід монотиповий)

Примітки

Джерела 

Колібрієві
Триби птахів